Берендеевы Поляны — деревня в Судиславском сельском поселении Судиславского района Костромской области России.

География 
Деревня расположена на берегу озера Юбилейное.

История 
В 1972 году была создана туристическая база «Берендеевы поляны». Населённый пункт образован в 2015 году.

Примечания 

Населённые пункты Судиславского района